La Galissonnière 
 Rolland-Michel Barrin markiz de La Galissonnière (1693-1756) – francuski admirał, gubernator Nowej Francji
 nazwa noszona przez francuskie okręty:
 La Galissonnière – krążownik pancerny typu La Galissonnière, w służbie 1874-1894
 La Galissonnière – krążownik lekki typu La Galissonnière z okresu II wojny św.
 La Galissonnière – niszczyciel typu T56, w służbie 1962-1990